Ліга Європи УЄФА 2010–2011 — другий розіграш щорічного футбольного клубного змагання, яке до зміни формату називалось «Кубок УЄФА».

Фінал відбувся на стадіоні «Авіва-Стедіум», — домашній арені збірної Ірландії з регбі в Дубліні, Ірландія.

Розподіл команд 

У турнірі беруть участь 162 клуби із 53 футбольних асоціацій. Кількість команд від кожної країни і раунд з якого вони почнуть змагання залежить від позиції асоціації в таблиці коефіцієнтів. Переможець Ліги Європи 2009—10 «Атлетіко» (Мадрид) отримав право брати участь в турнірі незалежно від квоти країни і позиції у внутрішньому чемпіонаті.

Схема кваліфікації команд від асоціацій до Ліги Європи 2010–2011:

 асоціації 1—6 отримали по 3 команди кожна;
 асоціації 7—9 отримали по 4 команди кожна;
 асоціації 10—51 отримали по 3 команди кожна (за винятком Ліхтенштейну, який представлений тільки володарем кубка країни);
 асоціації 51—53 отримали по 2 команди кожна.

Перший кваліфікаційний раунд (52 команди)
 20 срібних призерів із асоціацій 33—53 (окрім Ліхтенштейну)
 29 бронзових призерів із асоціацій 22—51 (окрім Ліхтенштейну)
 3 команди за рейтингом Fair Play
Другий кваліфікаційний раунд (80 команд)
 26 переможців першого кваліфікаційного раунду
 2 володарі кубків із асоціацій 52—53
 23 володарі кубків із асоціацій 29—51
 14 срібних призерів із асоціацій 19—32
 6 бронзових призерів із асоціацій 16—21
 6 команд, що посіли 4-ті місця, із асоціацій 10—15
 3 команди, що посіли 5-ті місця, із асоціацій 7—9
Третій кваліфікаційний раунд (70 команд)
 40 переможців другого кваліфікаційного раунду
 13 володарів кубків із асоціацій 16—28
 3 срібних призери із асоціацій 16—18
 6 бронзових призерів із асоціацій 10—15
 3 команди, що посіли 4-ті місця, із асоціацій 7—9
 3 команди, що посіли 5-ті місця, із асоціацій 4—6
 2 команди, що посіли 6-ті місця, із асоціацій 1—3 (крім Іспанії)
Раунд стикових матчів (74 команди)
 35 переможців третього кваліфікаційного раунду
 15 володарів кубків із асоціацій 1—15
 3 бронзових призери із асоціацій 7—9
 3 команди, що посіли 4-ті місця, із асоціацій 4—6
 3 команди, що посіли 5-ті місця, із асоціацій 1—3
 10 команд що вибули з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2010—11 (чемпіонської кваліфікації)
 5 команд що вибули з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2010—11 (нечемпіонської кваліфікації)
Груповий етап (48 команд)
 37 переможців раунду стикових матчів
 5 команд що вибули з раунду плей-оф Ліги чемпіонів 2010—11 (чемпіонської кваліфікації)
 5 команд що вибули з раунду плей-оф Ліги чемпіонів 2010—11 (нечемпіонської кваліфікації)
 Переможець Ліги Європи 2009—10 «Атлетіко» (Мадрид)
Фінальна частина
 12 переможців групового етапу
 12 команд, які зайняли другі місця в групах
 8 команд, що зайняли третє місце в груповому етапі Ліги чемпіонів 2010—11

1 Команди що вибули з групового етапу Ліги чемпіонів 2010—11
2 Команди що вибули з рунду стикових матчів Ліги чемпіонів 2010—11
3 Команди що вибули з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2010—11
4Переможці за рейтингом Fair Play.

Дати жеребкувань та матчів

Кваліфікаційний раунд

Перший кваліфікаційний раунд 
У першому кваліфікаційному раунді змагалися 52 команди.
Жеребкування першого кваліфікаційного раунду відбулося 21 червня 2010. Перші матчі пройшли 1 липня, матчі-відповіді — 8 липня 2010.

|}

1Порядок ігор було змінено.

Другий кваліфікаційний раунд 

54 команди розпочинали змагання із цього раунду. Також в другому кваліфікаційному раунді взяли участь 26 команд із попереднього раунду кваліфікації. Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбулося одночасно із жеребкуванням першого раунду 21 червня 2010. Перші матчі були зіграні 15 липня, матчі-відповіді — 22 липня 2010.

|}
1Порядок ігор було змінено.
2Командам Атирау та Баку зараховано технічні поразки (0:3) через гру у матчі дискваліфікованих гравців.
3Матч Сан-Жулія — МюПа, було перервано на 80 хв. за рахунку 0:1 через несприятливі погодні умови. УЄФА призначило повторну гру наступного дня (23 липня), яка закінчилась з рахунком 0:5

Третій кваліфікаційний раунд 

30 команд розпочали змагання із цього раунду. Також в третьому кваліфікаційному раунді взяли участь 40 переможців попереднього раунду кваліфікації. Жеребкування третього кваліфікаційного раунду пройшло 16 липня 2010. Перші матчі відбулися 29 липня, матчі-відповіді — 5 серпня 2010.

|}

1 Порядок ігор було змінено

Раунд стикових матчів 

24 команди почнуть змагання із цього раунду. Також в третьому кваліфікаційному раунді візьмуть участь 35 переможців попереднього раунду кваліфікації та 15 команд з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (10 команд чемпіонської та 5 команд нечемпіонської кваліфікації).
Жеребкування раунду відбулося 6 серпня 2010. Перші матчі були проведені 19 серпня, матчі-відповіді — 26 серпня 2010.

|}
1 Порядок ігор було змінено

Груповий етап 

Наступні команди беруть участь в груповому етапі:
 10 команд, які програли в раунді стикових матчів Ліги чемпіонів
 37 переможців раунду стикових матчів
 «Атлетіко» Мадрид як діючий володар кубка

Було сформовано 12 груп по 4 команди в кожній.
Жеребкування групового етапу відбулося 27 серпня 2010 року в Монако.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Плей-оф 
Наступні команди братимуть участь у плей-оф Ліги Європи:
 12 команд-переможниць групи
 12 команд, які зайняли другі місця в груповому етапі
 8 команд, які зайняли треті місця в груповому етапі Ліги чемпіонів

1/16 фіналу 
Жеребкування відбулося 17 грудня 2010 року в Ньйоні, Швейцарія. Перші матчі було зіграно 17 лютого, другі — 24 лютого.

|}

1/8 фіналу 
Перші матчі пройшли 10 березня, матчі-відповіді — 17 березня 2011 року.

|}
1Порядок ігор було змінено.

Чвертьфінал 
Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу відбулося 18 березня 2011 року в Ньйоні, Швейцарія. Перші матчі чвертьфіналів буде зіграно 7 квітня, другі — 14 квітня.

|}
1Порядок ігор було змінено.

Півфінал 
Перші матчі півфіналів будуть зіграні 28 квітня, матчі-відповіді — 5 травня

|}
1Порядок ігор було змінено.

Фінал 

Фінал відбувся 18 травня у Дубліні на стадіоні «Авіва-Стедіум».

Див. також 
 Офіційний м'яч Ліги Європи УЄФА 2010–2011
 Ліга чемпіонів УЄФА 2010—2011
 Кубок УЄФА

Примітки

Посилання 
 Формат змагань (UEFA.com)
 Розподіл команд (UEFA.com)